Iapó (rivier) - rivier in Brazilië
 Iapó-formatie - geologische formatie in Brazilië